La Chapelle je název nebo součást názvu více míst:

obce ve Francii
 La Chapelle (Allier) – obec v departementu Allier
 La Chapelle (Ardennes) – obec v departementu Ardensko
 La Chapelle (Charente) – obec v departementu Charente
 La Chapelle (Savojsko) – obec v departementu Savojsko
 La Chapelle (Seine) – zaniklá obec v bývalém departementu Seine
 La Chapelle-Achard – obec v departementu Vendée
 La Chapelle-Agnon – obec v departementu Puy-de-Dôme
 La Chapelle-Anthenaise – obec v departementu Mayenne
 La Chapelle-Aubareil – obec v departementu Dordogne
 La Chapelle-au-Mans – obec v departementu Saône-et-Loire
 La Chapelle-au-Moine – obec v departementu Orne
 La Chapelle-au-Riboul – obec v departementu Mayenne
 La Chapelle-aux-Bois – obec v departementu Vosges
 La Chapelle-aux-Brocs – obec v departementu Corrèze
 La Chapelle-aux-Chasses – obec v departementu Allier
 La Chapelle-aux-Choux – obec v departementu Sarthe
 La Chapelle-aux-Filtzméens – obec v departementu Ille-et-Vilaine
 La Chapelle-aux-Lys – obec v departementu Vendée
 La Chapelle-aux-Naux – obec v departementu Indre-et-Loire
 La Chapelle-aux-Saints – obec v departementu Corrèze
 La Chapelle-Baloue – obec v departementu Creuse
 La Chapelle-Basse-Mer – obec v departementu Loire-Atlantique
 La Chapelle-Bâton – obec v departementu Deux-Sèvres
 La Chapelle-Bâton – obec v departementu Vienne
 La Chapelle-Bayvel – obec v departementu Eure
 La Chapelle-Bertin – obec v departementu Haute-Loire
 La Chapelle-Bertrand – obec v departementu Deux-Sèvres
 La Chapelle-Biche – obec v departementu Orne
 La Chapelle-Blanche (Côtes-d'Armor) – obec v departementu Côtes-d'Armor
 La Chapelle-Blanche (Savojsko) – obec v departementu Savojsko
 La Chapelle-Blanche-Saint-Martin – obec v departementu Indre-et-Loire
 La Chapelle-Bouëxic – obec v departementu Ille-et-Vilaine
 La Chapelle-Caro – obec v departementu Morbihan
 La Chapelle-Cécelin – obec v departementu Manche
 La Chapelle-Chaussée – obec v departementu Ille-et-Vilaine
 La Chapelle-Craonnaise – obec v departementu Mayenne
 La Chapelle-d'Abondance – obec v departementu Haute-Savoie
 La Chapelle-d'Alagnon – obec v departementu Cantal
 La Chapelle-d'Aligné – obec v departementu Sarthe
 La Chapelle-d'Andaine – obec v departementu Orne
 La Chapelle-d'Angillon – obec v departementu Cher
 La Chapelle-d'Armentières – obec v departementu Nord
 La Chapelle-d'Aunainville – obec v departementu Eure-et-Loir
 La Chapelle-d'Aurec – obec v departementu Haute-Loire
 La Chapelle-de-Bragny – obec v departementu Saône-et-Loire
 La Chapelle-de-Brain – obec v departementu Ille-et-Vilaine
 La Chapelle-de-Guinchay – obec v departementu Saône-et-Loire
 La Chapelle-de-la-Tour – obec v departementu Isère
 La Chapelle-de-Mardore – obec v departementu Rhône
 La Chapelle-des-Fougeretz – obec v departementu Ille-et-Vilaine
 La Chapelle-des-Marais – obec v departementu Loire-Atlantique
 La Chapelle-des-Pots – obec v departementu Charente-Maritime
 La Chapelle-de-Surieu – obec v departementu Isère
 La Chapelle-devant-Bruyères – obec v departementu Vosges
 La Chapelle-du-Bard – obec v departementu Isère
 La Chapelle-du-Bois – obec v departementu Sarthe
 La Chapelle-du-Bois-des-Faulx – obec v departementu Eure
 La Chapelle-du-Bourgay – obec v departementu Seine-Maritime
 La Chapelle-du-Châtelard – obec v departementu Ain
 La Chapelle-du-Genêt – obec v departementu Maine-et-Loire
 La Chapelle-du-Lou – obec v departementu Ille-et-Vilaine
 La Chapelle-du-Mont-de-France – obec v departementu Saône-et-Loire
 La Chapelle-du-Mont-du-Chat – obec v departementu Savojsko
 La Chapelle-du-Noyer – obec v departementu Eure-et-Loir
 La Chapelle-Enchérie – obec v departementu Loir-et-Cher
 La Chapelle-Engerbold – obec v departementu Calvados
 La Chapelle-en-Juger – obec v departementu Manche
 La Chapelle-en-Lafaye – obec v departementu Loire
 La Chapelle-en-Serval – obec v departementu Oise
 La Chapelle-en-Valgaudémar – obec v departementu Hautes-Alpes
 La Chapelle-en-Vercors – obec v departementu Drôme
 La Chapelle-en-Vexin – obec v departementu Val-d'Oise
 La Chapelle-Erbrée – obec v departementu Ille-et-Vilaine
 La Chapelle-Faucher – obec v departementu Dordogne
 La Chapelle-Felcourt – obec v departementu Marne
 La Chapelle-Forainvilliers – obec v departementu Eure-et-Loir
 La Chapelle-Fortin – obec v departementu Eure-et-Loir
 La Chapelle-Gaceline – obec v departementu Morbihan
 La Chapelle-Gaudin – obec v departementu Deux-Sèvres
 La Chapelle-Gaugain – obec v departementu Sarthe
 La Chapelle-Gauthier – obec v departementu Eure
 La Chapelle-Gauthier – obec v departementu Seine-et-Marne
 La Chapelle-Geneste – obec v departementu Haute-Loire
 La Chapelle-Glain – obec v departementu Loire-Atlantique
 La Chapelle-Gonaguet – obec v departementu Dordogne
 La Chapelle-Grésignac – obec v departementu Dordogne
 La Chapelle-Hareng – obec v departementu Eure
 La Chapelle-Haute-Grue – obec v departementu Calvados
 La Chapelle-Hermier – obec v departementu Vendée
 La Chapelle-Heulin – obec v departementu Loire-Atlantique
 La Chapelle-Hugon – obec v departementu Cher
 La Chapelle-Hullin – obec v departementu Maine-et-Loire
 La Chapelle-Huon – obec v departementu Sarthe
 La Chapelle-Iger – obec v departementu Seine-et-Marne
 La Chapelle-Janson – obec v departementu Ille-et-Vilaine
 La Chapelle-la-Reine – obec v departementu Seine-et-Marne
 La Chapelle-Lasson – obec v departementu Marne
 La Chapelle-Launay – obec v departementu Loire-Atlantique
 La Chapelle-Laurent – obec v departementu Cantal
 La Chapelle-lès-Luxeuil – obec v departementu Haute-Saône
 La Chapelle-Marcousse – obec v departementu Puy-de-Dôme
 La Chapelle-Montabourlet – obec v departementu Dordogne
 La Chapelle-Montbrandeix – obec v departementu Haute-Vienne
 La Chapelle-Monthodon – obec v departementu Aisne
 La Chapelle-Montligeon – obec v departementu Orne
 La Chapelle-Montlinard – obec v departementu Cher
 La Chapelle-Montmartin – obec v departementu Loir-et-Cher
 La Chapelle-Montmoreau – obec v departementu Dordogne
 La Chapelle-Montreuil – obec v departementu Vienne
 La Chapelle-Moulière – obec v departementu Vienne
 La Chapelle-Moutils – obec v departementu Seine-et-Marne
 La Chapelle-Naude – obec v departementu Saône-et-Loire
 La Chapelle-Neuve – obec v departementu Côtes-d'Armor
 La Chapelle-Neuve – obec v departementu Morbihan
 La Chapelle-Onzerain – obec v departementu Loiret
 La Chapelle-Orthemale – obec v departementu Indre
 La Chapelle-Palluau – obec v departementu Vendée
 La Chapelle-Pouilloux – obec v departementu Deux-Sèvres
 La Chapelle-près-Sées – obec v departementu Orne
 La Chapelle-Rablais – obec v departementu Seine-et-Marne
 La Chapelle-Rainsouin – obec v departementu Mayenne
 La Chapelle-Rambaud – obec v departementu Haute-Savoie
 La Chapelle-Réanville – obec v departementu Eure
 La Chapelle-Rousselin – obec v departementu Maine-et-Loire
 La Chapelle-Saint-André – obec v departementu Nièvre
 La Chapelle-Saint-Aubert – obec v departementu Ille-et-Vilaine
 La Chapelle-Saint-Aubin – obec v departementu Sarthe
 La Chapelle-Saint-Étienne – obec v departementu Deux-Sèvres
 La Chapelle-Saint-Florent – obec v departementu Maine-et-Loire
 La Chapelle-Saint-Fray – obec v departementu Sarthe
 La Chapelle-Saint-Géraud – obec v departementu Corrèze
 La Chapelle-Saint-Jean – obec v departementu Dordogne
 La Chapelle-Saint-Laud – obec v departementu Maine-et-Loire
 La Chapelle-Saint-Laurent – obec v departementu Deux-Sèvres
 La Chapelle-Saint-Laurian – obec v departementu Indre
 La Chapelle-Saint-Luc – obec v departementu Aube
 La Chapelle-Saint-Martial – obec v departementu Creuse
 La Chapelle-Saint-Martin – obec v departementu Savojsko
 La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine – obec v departementu Loir-et-Cher
 La Chapelle-Saint-Maurice – obec v departementu Haute-Savoie
 La Chapelle-Saint-Mesmin – obec v departementu Loiret
 La Chapelle-Saint-Ouen – obec v departementu Seine-Maritime
 La Chapelle-Saint-Quillain – obec v departementu Haute-Saône
 La Chapelle-Saint-Rémy – obec v departementu Sarthe
 La Chapelle-Saint-Sauveur – obec v departementu Loire-Atlantique
 La Chapelle-Saint-Sauveur – obec v departementu Saône-et-Loire
 La Chapelle-Saint-Sépulcre – obec v departementu Loiret
 La Chapelle-Saint-Sulpice – obec v departementu Seine-et-Marne
 La Chapelle-Saint-Ursin – obec v departementu Cher
 La Chapelle-Souëf – obec v departementu Orne
 La Chapelle-sous-Brancion – obec v departementu Saône-et-Loire
 La Chapelle-sous-Dun – obec v departementu Saône-et-Loire
 La Chapelle-sous-Orbais – obec v departementu Marne
 La Chapelle-sous-Uchon – obec v departementu Saône-et-Loire
 La Chapelle-sur-Aveyron – obec v departementu Loiret
 La Chapelle-sur-Chézy – obec v departementu Aisne
 La Chapelle-sur-Coise – obec v departementu Rhône
 La Chapelle-sur-Dun – obec v departementu Seine-Maritime
 La Chapelle-sur-Erdre – obec v departementu Loire-Atlantique
 La Chapelle-sur-Furieuse – obec v departementu Jura
 La Chapelle-sur-Loire – obec v departementu Indre-et-Loire
 La Chapelle-sur-Oreuse – obec v departementu Yonne
 La Chapelle-sur-Oudon – obec v departementu Maine-et-Loire
 La Chapelle-sur-Usson – obec v departementu Puy-de-Dôme
 La Chapelle-Taillefert – obec v departementu Creuse
 La Chapelle-Thècle – obec v departementu Saône-et-Loire
 La Chapelle-Thémer – obec v departementu Vendée
 La Chapelle-Thireuil – obec v departementu Deux-Sèvres
 La Chapelle-Thouarault – obec v departementu Ille-et-Vilaine
 La Chapelle-Urée – obec v departementu Manche
 La Chapelle-Vaupelteigne – obec v departementu Yonne
 La Chapelle-Vendômoise – obec v departementu Loir-et-Cher
 La Chapelle-Vicomtesse – obec v departementu Loir-et-Cher
 La Chapelle-Viel – obec v departementu Orne
 La Chapelle-Villars – obec v departementu Loire
 La Chapelle-Yvon – obec v departementu Calvados
 Antezant-la-Chapelle – obec v departementu Charente-Maritime 
 Castelnaud-la-Chapelle – obec v departementu Dordogne
 Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier, communes de la Dordogne 
 Crécy-la-Chapelle – obec v departementu Seine-et-Marne
 Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges – obec v departementu Haute-Saône  
 Corpoyer-la-Chapelle – obec v departementu Côte-d'Or
 Fays-la-Chapelle – obec v departementu Aube 
 Flogny-la-Chapelle – obec v departementu Yonne
 Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert – obec v departementu Dordogne
 La Salle-et-Chapelle-Aubry – obec v departementu Maine-et-Loire
 Le Marais-la-Chapelle – obec v departementu Calvados 
 Milon-la-Chapelle – obec v departementu Yvelines 
 Saint-Aulais-la-Chapelle – obec v departementu Charente 
 Saint-Nicolas-la-Chapelle – obec v departementu Aube
 Saint-Nicolas-la-Chapelle – obec v departementu Savojsko
 Saint-Onen-la-Chapelle – obec v departementu Ille-et-Vilaine 
 Saulon-la-Chapelle – obec v departementu Côte-d'Or 
 Sully-la-Chapelle – obec v departementu Loiret 
 Tourville-la-Chapelle – obec v departementu Seine-Maritime

ostatní
 Quartier de la Chapelle – administrativní čtvrť v Paříži
 La Chapelle (stanice metra v Paříži) – stanice metra v Paříži
 Porte de la Chapelle (stanice metra v Paříži) – stanice metra v Paříži